Friedrich Sell ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Sell (Germanist) (1892–1956), deutscher Germanist und Geschichtsdidaktiker
 Friedrich Christian Wilhelm Karl Sell (1801–1870), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich L. Sell (Friedrich Leopold Sell; * 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Friedrich Ludwig von Sell (1773–1850), deutscher Generalmajor 
 Friedrich-Wilhelm von Sell (1926–2014), deutscher Journalist und Rundfunkintendant